Jan Hansen (voetballer) (1951), Deens voetballer
Jan Knobelauch Hansen (1974), Deens triatleet